Кохесес-де-Искар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,41 км². Население — 175 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида